Оливия () — город в округе Ренвилл, штат Миннесота, США. На площади 6 км² (6 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 2570 человек. Плотность населения составляет 425,7 чел./км².

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 56277
 FIPS-код города — 27-48256
 GNIS-идентификатор — 0648947

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города
 Olivia Chamber of Commerce site 

Города округа Ренвилл (Миннесота)
Окружные центры Миннесоты